Kazimierz Jan Stanisław Bielski (zm. 1732) – podczaszy łukowski, cześnik łukowski, warszawski i łomżyński
 Kazimierz Bielski (1860–1939) – polski inżynier technolog